De Europese kampioenschappen turnen, ook wel artistieke gymnastiek genoemd, worden voor mannen sinds 1955 georganiseerd en voor vrouwen sinds 1957. De wedstrijden worden georganiseerd door de European Union of Gymnastics (EUG).

Oorspronkelijk werden de kampioenschappen in alle oneven jaren georganiseerd en voor mannen en vrouwen gebeurde dit op verschillende locaties in verschillende landen. Vanaf 1990 worden de kampioenschappen in alle even jaren georganiseerd en vanaf 2006 (met uitzondering van 2008 en 2012) worden deze kampioenschappen voor mannen en vrouwen op dezelfde locatie georganiseerd. Vanaf 2005 zijn er in alle even jaren 'individuele kampioenschappen'. Hierdoor zijn er sinds 2005 jaarlijks Europese kampioenschappen turnen.

In de originele kampioenschappen (even jaren) turnen de senioren en junioren de team meerkamp, de toestellen en de junioren turnen ook een individuele meerkamp. Dit gebeurt voor mannen en vrouwen in verschillende kampioenschappen. In de ‘individuele kampioenschappen’ (oneven jaren) turnen de senioren mannen en vrouwen de individuele meerkamp en de toestellen in hetzelfde kampioenschap.

Wedstrijden

1955-2004

2005-heden

Organiserende landen

Belgische en Nederlandse medaillewinnaars 
1996-heden
Laatste update: EK 2017

België

Nederland

Externe links 
  Officiële website European Union of Gymnastics (UEG)
  GymnasticsResults